Laszki (gemeente), een gemeente in powiat Jarosławski (woiwodschap Subkarpaten)
 Laszki (Subkarpaten), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Laszki (Podlachië), een plaats in gemeente Zabłudów (powiat Białostocki)